Schwende ist der Name folgender Orte:

 Schwende AI, Gemeinde resp. Bezirk im Kanton Appenzell Innerrhoden, Schweiz

Gemeindeteile:
 Schwende (bei Homberg), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schwende (bei Urnau), Ortsteil der Gemeinde Deggenhausertal, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schwende (Schluchsee), Ortsteil der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Schwende (Bad Wurzach), Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwende (Herdwangen-Schönach), Ortsteil der Gemeinde Herdwangen-Schönach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schwende (Dornbirn), Ortsteil und Alpe in der Stadt Dornbirn, Vorarlberg
 Schwende (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Riezlern im Kleinwalsertal, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwende AI (Ort), Ortsteil der Gemeinde Schwende im Kanton Appenzell Innerrhoden
 Choindez, Ortschaft in der Gemeinde Courrendlin, Kanton Jura (ehemaliger deutscher Name)

Siehe auch:
 Gschwend, Gemeinde in Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schwendbau – zur Namenkunde
 Schwendebach
 Schwenden
 Schwendi (Begriffsklärung)